

Personen
 Andreas Brandts (1962), Duitse voetballer
 Ernie Brandts (1956), Nederlandse voetballer

Biologie
 Brandts aalscholver, zeevogel
 Brandts bergvink, zangvogel
 Brandts vleermuis

Zie ook
 Brandts Buys, Nederlandse familienaam
 Brand (doorverwijspagina)
 Brandt (doorverwijspagina)
 Brant (doorverwijspagina)
 Brants (doorverwijspagina)